Eichelmann ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Eichelmann ist ein Berufs- bzw. Wohnstättenname.

Namensträger 
 Gerhard Eichelmann (* 1962), deutscher Weinkritiker
 Otto Eichelmann (1854–1943), ukrainischer Staats- und Völkerrechtler
 Paul Eichelmann (1879–1938), deutscher Fußballspieler
 Rolf Eichelmann (* 1940), deutsch-griechischer Maler
 Thomas Eichelmann (* 1965), deutscher Unternehmensberater und Manager
 Ulrich Eichelmann (* 1961), deutscher Naturschützer, Filmemacher und Umweltaktivist

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname
Wohnstättenname